Zwitserland
 Malojapas - bergpas
 Maloja (dorp) - dorp
 Maloja Palace - hotel in bovenstaande plaats
 Maloja (district) - bestuurlijke eenheid binnen het kanton Graubünden

Schepen
 Maloja (schip, 1912) - Brits passagiersschip
 Maloja (schip, 1923) - Brits passagiersschip